Für die Volleyballturniere der Olympischen Spiele 2020 qualifizierten sich neben dem Gastgeber Japan bei Männern und Frauen jeweils elf weitere Mannschaften. Jeweils sechs Plätze wurden im August 2019 bei internationalen Qualifikationsturniere vergeben. Die restlichen Teilnehmer wurden im Januar 2020 bei kontinentalen Turnieren ermittelt.

Männer

Übersicht

Internationale Qualifikation

Teilnehmer und Modus 
Im August 2019 fanden sechs Turniere statt. Daran nahmen die 24 bestplatzierten Mannschaften der Volleyball-Weltrangliste vom 1. Januar 2019 teil. Sie wurden im Serpentinensystem auf die Vierergruppen verteilt. Bei jedem Turnier spielten die Mannschaften eine Runde jeder gegen jeden. Die Turniersieger qualifizierten sich für die Olympischen Spiele.

Spielplan

Afrikanische Qualifikation 
Das afrikanische Turnier fand vom 7. bis 11. Januar 2020 in Kairo statt. Fünf Mannschaften ermittelten in einer Runde jeder gegen jeden den Olympiateilnehmer. Ghana verpasste wegen organisatorischen Problemen bei der Anreise kurzfristig das Turnier, weshalb alle Spiele der Mannschaft mit 0:3 gewertet wurden.

Asiatische Qualifikation 
Das asiatische Turnier fand vom 7. bis 12. Januar 2020 im Sports Center Gymnasium in Jiangmen statt. Die besten Mannschaften der Asienmeisterschaft 2019, die sich noch nicht über das internationale Turnier qualifiziert hatten, traten an, wobei Kasachstan für Pakistan nachrückte. Die Teams spielten zunächst in zwei Vierergruppen, bevor im Halbfinale und Finale der asiatische Olympia-Teilnehmer ermittelt wurde.

Europäische Qualifikation 
Das europäische Turnier fand vom 5. bis 10. Januar 2020 in der Max-Schmeling-Halle in Berlin statt. Neben der deutschen Nationalmannschaft als Gastgeber nahmen die bestplatzierten Teams der europäischen Rangliste (Stand nach der Europameisterschaft 2019), die bisher noch nicht qualifiziert waren, an dem Turnier teil. In zwei Vierergruppen spielte zunächst jeder gegen jeden. Die Gruppensieger und Gruppenzweiten trafen im Halbfinale über Kreuz aufeinander. Die beiden Finalisten ermittelten den letzten europäischen Teilnehmer für das Olympiaturnier.

NORCECA-Qualifikation 
Das Turnier für Nord- und Mittelamerika sowie Ozeanien fand vom 10. bis 12. Januar 2020 im Pacific Coliseum in Vancouver statt. Die drei besten Mannschaften der NORCECA-Meisterschaft, die sich nicht über das internationale Qualifikationsturnier qualifiziert hatten, sowie der Sieger des NORCECA Champions Cup ermittelten in einer Runde jeder gegen jeden den Olympiateilnehmer.

Südamerikanische Qualifikation 
Das südamerikanische Turnier fand vom 10. bis 12. Januar 2020 in Santiago de Chile statt. Die vier besten Mannschaften der Südamerikameisterschaft, die sich nicht über das internationale Qualifikationsturnier qualifiziert hatten, ermittelten in einer Runde jeder gegen jeden den Olympiateilnehmer.

Frauen

Übersicht

Internationale Qualifikation

Teilnehmer und Modus 
Im August 2019 fanden sechs Turniere statt. Daran nahmen die 24 bestplatzierten Mannschaften der Volleyball-Weltrangliste vom 1. Januar 2019 teil. Sie wurden im Serpentinensystem auf die Vierergruppen verteilt. Bei jedem Turnier spielten die Mannschaften eine Runde jeder gegen jeden. Die Turniersieger qualifizierten sich für die Olympischen Spiele.

Spielplan

Afrikanische Qualifikation 
Das afrikanische Turnier fand vom 5. bis 9. Januar 2020 in Yaoundé statt. Fünf Mannschaften ermittelten in einer Runde jeder gegen jeden den Olympiateilnehmer.

Asiatische Qualifikation 
Das asiatische Turnier fand vom 7. bis 12. Januar 2020 in der Chatchai Hall in Nakhon Ratchasima statt. Die sieben besten Mannschaften der Asienmeisterschaft 2019 traten dabei an, wobei das ebenfalls startberechtigte Hongkong auf eine Teilnahme verzichtete. Die Teams spielten zunächst in zwei Gruppen, bevor im Halbfinale und Finale der asiatische Olympia-Teilnehmer ermittelt wurde.

Europäische Qualifikation 
Das europäische Turnier fand vom 7. bis 12. Januar 2020 im Omnisport Apeldoorn statt. Neben der niederländischen Nationalmannschaft als Gastgeber nahmen die bestplatzierten Teams der europäischen Rangliste (Stand nach der Europameisterschaft 2019), die bisher noch nicht qualifiziert waren, an dem Turnier teil. In zwei Vierergruppen spielte zunächst jeder gegen jeden. Die Gruppensieger und Gruppenzweiten trafen im Halbfinale überkreuz aufeinander. Die Finalisten ermittelten den letzten europäischen Teilnehmer für das Olympiaturnier.

NORCECA-Qualifikation 
Das Turnier der NORCECA für Nord- und Mittelamerika sowie Ozeanien fand vom 10. bis 12. Januar 2020 im Virgilio Travieso Sports Palace in Santo Domingo statt. Die drei besten Mannschaften der kontinentalen Meisterschaft, die sich nicht über das internationale Qualifikationsturnier qualifiziert hatten, sowie der Sieger des NORCECA Champions Cup ermittelten in einer Runde jeder gegen jeden den Olympiateilnehmer.

Südamerikanische Qualifikation 
Das südamerikanische Turnier fand vom 7. bis 9. Januar 2020 im Coliseo El Salitre in Bogotá statt. Die vier besten Mannschaften der Südamerikameisterschaft, die sich nicht über das internationale Qualifikationsturnier qualifiziert hatten, ermittelten in einer Runde jeder gegen jeden den Olympiateilnehmer.

Weblinks 
 Informationen der FIVB zu den internationalen Turnieren (englisch)
 Informationen der FIVB zu den kontinentalen Turnieren (englisch)
 Informationen der CEV (englisch)
 Informationen des DVV

Einzelnachweise 

Volleyball
2020 Halle
Volleyballveranstaltung 2019
Volleyballveranstaltung 2020